Baroni ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Baroni (1906–2001), italienischer Ordensgeistlicher, katholischer Missionsbischof
 Angela Baroni (* 1979), italienische Seglerin
 Cristian Baroni (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Gianmario Baroni (1910–1952), italienischer Eishockeyspieler
 Gilberto Baroni (1913–1999), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Julie Baroni-Cavalcabó (1813–1887), österreichische Komponistin
 Leonora Baroni (1611–1670), italienische Sängerin, Musikerin und Komponistin
 Luca Orsini Baroni (1871–1948), italienischer Diplomat
 Marco Baroni (* 1963), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Maria Baroni (1916–2007), italienische Kostümbildnerin
 Mario Baroni (1927–1994), italienischer Radrennfahrer
 Mirjana Lučić-Baroni (* 1982), kroatische Tennisspielerin
 Natal de Carvalho Baroni (* 1945), brasilianischer Fußballspieler
 Paolo Baroni (* 1945), italienischer Schauspieler
 Tamara Baroni (* 1947), italienisches Fotomodell und Schauspielerin
 Valeria Baroni (* 1989), argentinische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin

Siehe auch:
 Baronie
 Broll + Baroni – Für immer tot, österreichischer Fernsehfilm von Harald Sicheritz (2022)